leefregel:
dieet;
bestuur van een staat, voornamelijk minachtend gebruikt:
Dictatuur;
Militaire dictatuur;
Kolonelsregime;
Ancien régime
leiding, werkwijze:
gevangenisregime
ecologisch regime:
vuurregime;
agrarisch regime;
industrieel regime;
Regiem (hydrologie).